XV Средиземноморские игры проводились в Альмерии с 24 июня по 3 июля 2005 года. Это были вторые Средиземноморские игры проходившиеся в Испании (вторые Средиземноморские игры состоялись Барселоне в 1955 году). Соревнования проходили по 27 видам спорта.

Основные события 
Официальное открытие игр прошло 24 июня 2005 года в Альмерии. Игры открыл король Испании — Хуан Карлос I.

В играх приняли участие 3214 спортсменов — 2134 мужчин и 1080 женщин из 21 страны.

В медальном зачёте первое место заняли спортсмены из Италии, завоевавшие 153 медали, из которых 57 золотых, 40 серебряных и 56 бронзовых.

Талисман 
Талисманом Игр был Индало, символ, изображенный в пещере в Велес-Бланко.

Виды спорта 
Соревнования прошли по 27 видам спорта:

 Академическая гребля
 Баскетбол
 Бокс
 Борьба
 Боулз
 Велогонки
 Водное поло
 Волейбол
 Гандбол

 Гольф
 Дзюдо
 Карате
 Конный спорт
 Лёгкая атлетика
 Настольный теннис
 Парусный спорт
 Плавание
 Пляжный волейбол

 Рафтинг
 Спортивная гимнастика
 Стрельба
 Стрельба из лука
 Теннис
 Тяжёлая атлетика
 Фехтование
 Футбол
 Художественная гимнастика

Медальный зачёт 
Из 21 стран, участвовавших в Играх медали завоевали спортсмены из 19 государств. Ещё 2 страны остались без медалей (Ливан и Монако).

Ссылки 
 XV Средиземноморские игры

2005
Средиземноморские игры
Средиземноморские игры
Спорт в Альмерии
Июнь 2005 года
Июль 2005 года